Несбитт (встречаются также названия «Найсбетт», «Нисбет» и др.) — один из кланов равнинной части Шотландии.

История 
Изначальными землями клана являлись приграничные земли на юго-востоке Шотландии, которые соответствуют современному . В 1139 году Давид I подписал дарственную земель Элдану Найсбету.

Клан Несбитт поддерживал Карла I во время гражданской войны. Так у главы клана Александра погибло 3 сыновей. Его внук, также Александр, стал известным специалистом по геральдике.

Во время ковенантского восстания поддерживали правительство. После подавления движения часть семейства переселилось в Йорк, где их фамилия трансформировалась из Найсбетов в Несбиттов.

XVIII — XIX век 

Наибольший след в истории оставил Александр Нисбитт. Он сначала обучался на юриста, но вскоре приобрел страсть к истории и геральдике. В 1702 году он опубликовал свою первую работу, эссе о каденции. Его великой работой была « Система геральдики», которая была опубликована в 1722 г., а переиздавалась в 1742, 1804 и 1816 гг. Александр Нисбитт умер в 1725г.

Замки 
С именем Несбиттов связаны несколько зданий.  был построен членом клана Александром Найсбеттом () в 1630 году. Во время гражданской войны он поддерживал короля Карла I. Вскоре после его поражения был вынужден продать свой особняк. На 2012 год здание сохранилось.

Замок Дирлетон () был приобретён в 1662 году членом клана юристом . Замок был значительно улучшен членами семьи Нисбета. В 1920 году был передан государству и стал частью национального исторического достояния Шотландии.

Современные организации 
Для поддержания связей между членами клана, многие из которых эмигрировали в другие страны, созданы общество Несбиттов Северной Америки и британское общество Несбиттов.

Глава клана 
В 1994 году лорд Лион признал Роберта Энтони Эллиса Несбитта Главой Имени и Оружия Несбитта (вождем клана).  После его смерти в 2000 году его сын Марк Несбитт (род. 1961) стал вождем клана.

Примечания 

Н